

Населені пункти та їхні частини

 Явори — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Явори — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Явори — частина села Заґожин у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Явори — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Явора

Примітки